Akseli Kokkonen – ex saltatore con gli sci finlandese naturalizzato norvegese
 Pentti Kokkonen – ex saltatore con gli sci finlandese
 Taina Kokkonen – cantante finlandese